Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2019

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2018 року була   румунка  Симона Халеп. Вона поступилася в чвертьфіналі Аманді Анісімовій. 

Перед початком турніру одразу п'ять тенісисток мали теоретичні шанси очолити рейтинг WTA: Наомі Осака (чинна перша ракетка світу),  Кароліна Плішкова, Петра Квітова, Кікі Бертенс та Анджелік Кербер.  Осака зберегла за собою звання, оскільки усі претендентки програли або знялися до третього кола.  

Турнір виграла австралійка Ешлі Барті, що дозволило їй піднятися на друге місце у світовому рейтингу.

Досягнення та невдачі українок 
4 представниці України отримали право грати в турнірі за рейтингом: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова. Ще дві: Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька пробивалися до основної сітки через кваліфікаційні змагання, але зазнали невдачі.

У першому колі Козлова перемогла американку Бернарду Перу, Світоліна перемогла американку Вінус Вільямс, Ястремська програла іспанці Карлі Суарес Наварро, а Цуренко виграла в Ежені Бушар із Канади.

Перед грою другого кола проти Світоліної Козлова знялася, тому Світоліна пройшла в третє коло без гри. Цуренко виграла в Александри Крунич із Сербії.

У третьому колі Світоліна поступилися Гарбінє Мугурусі, а Цуренко — Симоні Халеп.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2019
2019 у тенісі
2019 у французькому спорті